Деніел Андерсон () — англомовне ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Деніел Андерсон (1986) — музикант і продюсер зі США
 Деніел Андерсон (1967) — австралійський тренер з регбі
 Деніел Андерсон (1971) — англійський футболіст

Див. також 
 Андерссон
 Даніель Андерссон

Сторінки зі списками однофамільців-тезок